Ле́бское (Ле́бское озеро, Ле́бско, Лэбско; ) — озеро в Польше. Находится у побережья Балтийского моря в Поморском воеводстве. Через озеро проходит река Леба, соединяющая его с морем.

Площадь 75 км², глубина до 5 м. Имеет 16,4 км в длину и 7,6 км в ширину. Берега плоские, заболоченные. От моря отделено песчаной косой.

Примечания 

Бассейн Балтийского моря
Озёра Поморского воеводства
Слупский повет
Лемборкский повет